Batailles qui se déroulèrent à Lützen, dans l'actuel Land de Saxe-Anhalt en Allemagne :

 Bataille de Lützen (1632) pendant la guerre de Trente Ans
 Bataille de Lützen (1813), victoire de Napoléon I